LA, La eller la kan syfta på

 LA – kod enligt ISO 3166 för Laos 
 La – kemiskt tecken for grundämnet lantan
 La (djur) – ett släkte av fjärilar
 la – ISO 639-koden for språket latin
 .la – nationell toppdomän för Laos
 la – sjätte tonen i en durskala, se solmisering
 LA - ett danskt politiskt parti, se Liberal Alliance

Geografi

USA
1 LA (även förkortat L.A.) – en stad i Kalifornien, se Los Angeles

Ghana
2 La, Ghana – en förort till Accra

Laos 
3 Muang La, distrikt, Udomxai, 

Robotskapade Laosförgreningar